Eijsden (plaats), een plaats in Nederlands-Limburg
 Eijsden (gemeente), een voormalige gemeente in Nederlands-Limburg
 Eijsden-Margraten, de fusiegemeente van Eijsden en Margraten
 Eijsden (motte), een middeleeuws mottekasteel nabij Eijsden

Zie ook 
 Eisden, een plaats in Belgisch Limburg